Virginia, az USA egyik állama
Települések
 Amerikai Egyesült Államok
Virginia (Illinois)
Virginia (Kalifornia)
Virginia (Minnesota)
Virginia (Missouri)
Virginia (Nebraska)
 Ausztrália
Virginia (Dél-Ausztrália)
Virginia (Queensland)
 Brazília
Virgínia (Brazília)
 Dél-afrikai Köztársaság
Virginia (Dél-afrikai Köztársaság)
 Honduras
Virginia (Honduras)
 Írország
Virginia (Írország)
 Kanada
Virginia (Kanada)
 Kolumbia
La Virginia Kolumbia
 Libéria
Virginia (Libéria)

Virginia (gyarmat), angol gyarmat az USA Virginia államának területén a 17. században

Egyéb
Virginia, a siklófélék családjának egyik neme
Virginia (film, 2010)
Virginia (musical)
Virginia (telenovella)

Lásd még
USS Virginia (egyértelműsítő lap)